Basilica Mauriziana – edificio religioso di Torino
 Medaglia mauriziana – onorificenza italiana
 Rupia mauriziana – valuta di Mauritius

Pagine correlate 
Mauriziano (disambigua)